Heilig Hartbeeld (Zoeterwoude-Rijndijk)
Heilig Hartbeeld (Zuidbuurt)